Pohl:
 Поль () — немецкая фамилия.
 Гуго фон Поль — германский военачальник, адмирал
 Карл Фердинанд Поль — австрийский музыковед
 Освальд Поль — германский военачальник, нацистский преступник
 Фредерик Поль (Пол) — американский писатель-фантаст
 
 Поль (Нассау) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц

См. также 
 Пол